

Geografia da Itália
Ilha de Santo Estêvão — ilha

Comunas
 Santo Stefano Lodigiano — na Lombardia
 Santo Stefano Quisquina — na Sicília
 Santo Stefano Roero — no Piemonte
 Santo Stefano d'Aveto — na Ligúria
 Santo Stefano di Rogliano — na Calábria
 Santo Stefano in Aspromonte — na Calábria
 Santo Stefano del Sole — na Campânia
 Santo Stefano di Camastra — na Sicília
 Oggiona con Santo Stefano — na Lombardia
 Pieve Santo Stefano — na Toscana
 Rocca Santo Stefano — no Lácio
 Villa Santo Stefano — no Lácio
 Santo Stefano Belbo — no Piemonte
 Santo Stefano Ticino — na Lombardia
 Santo Stefano di Cadore — no Vêneto
 Santo Stefano di Sessanio — nos Abruzzos
 Santo Stefano di Magra — na Ligúria
 Santo Stefano al Mare — na Ligúria

Igrejas 
 Santo Stefano degli Ungheresi — igreja de Roma
 Santo Stefano Rotondo — igreja de Roma

Outros usos
Yeşilköy — bairro de Istambul, Turquia, cujo nome até 1926 era San Stefano ou Ayos Stephanos

Desambiguações de topônimos